Thundra – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Thundra – gruppo musicale metal